(The Love Symbol Album) — четырнадцатый студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 13 октября 1992 года на лейбле Warner Bros. Records.  достиг первого места в чарте Великобритании (в 4-й раз в его карьере), Австрии и Австралии и пятого места в американском чарте Billboard 200, получил платиновый статус в Великобритании и в США.

Список композиций

Над альбомом работали 

 Принс — вокал, инструменты
 Mayte — вокал
 Tony M. — рэп
 Damon Dickson — танцы
 Levi Seacer — гитара
 Tommy Barbarella — клавишные
 Sonny T. — бас-гитара
 Michael Bland — ударные
 Kirk Johnson — перкуссия
 …

Чарты

Синглы в Hot 100 
 «Sexy MF» макси-сингл (#66 US, #76 US R&B, #4 UK)
 «My Name Is Prince» макси-сингл (#36 US, #25 US R&B, #7 UK)
 «7» макси-сингл (#7 US, #3 US R&B, #27 UK)
 «Damn U» (#105 US, #32 US R&B)
 «The Morning Papers» макси-сингл (#44 US, #8 US R&B, #52 UK)

Примечания 

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы Paisley Park Records